El nombre Isidoro ha sido usado por cuatro ciclones tropicales en el océano Atlántico:

Atlántico:
 1984 - Tormenta tropical Isidoro.
 1990 - Huracán Isidoro. 
 1996 - Huracán Isidoro. 
 2002 - Huracán Isidoro. 

en:Hurricane Isidore (disambiguation)